Коноваловский сельский совет () — входит в состав
Машевского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Коноваловка.

История 
 1750 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Коноваловка 
 с. Усть-Липянка

Примечания